Mario Tokić (Derventa, 23 de Julho de 1975) é um ex-futebolista profissional croata, que atuava como defensor.

Carreira 
Tokic integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 2004 e na Copa de 2006.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006